Фукусі́ма (, ) — дослівно: «щасливий острів».

Топоніми 
 Префектура Фукусіма
 Фукусіма — місто в Японії, в префектурі Фукусіма
 Фукусіма (Хоккайдо)
 Район Фукусіма (Осака)
 Фукусіма — стара назва міста Яме.

Персоналії 
 Фукусіма — японське прізвище
 Фукусіма Масанорі — полководець.

Інше 
 Фукусімський університет
 1-а Фукусімська АЕС
 2-а Фукусімська АЕС